Максим Васильевич Павлюк (; род. 3 июня 1992 года, с. Горишние Шеровцы, Заставновский район, Черновицкая область) —  украинский прокурор, украинский политик от Президентской партии "Слуга народа".

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил  Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Павлюк работает заместителем  Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Он временно исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Луганского гарнизона (пока гарнизон не был захвачен так званой ЛНР).

Проходил военную службу в военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины в должности следователя.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 102 в списке. На время выборов: заместитель военного прокурора  Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, беспартийный. Проживает в городе Киеве.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Член Украинской части Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, заместитель члена Украинской части Парламентского комитета ассоциации.

Примечания

Ссылки 
 

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Военные прокуроры